Magrane est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Joe Magrane (né en 1964), joueur américain de baseball
 (1852-1933), homme d'affaires irlando-américain
 (né en 1995), chanteur américain

Toponyme

Daïra de Magrane, daïra de la wilaya d'El Oued
Magrane, commune de la wilaya d'El Oued

, sous-préfecture de la région de Sila

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme